Моховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область 
 Моховское сельское поселение — входит в Беловский район

Курганская область 
 Моховское сельское поселение — входит в Макушинский район

Омская область 
 Моховское сельское поселение — входит в Муромцевский район

Орловская область 
 Моховское сельское поселение — входит в Залегощенский район
 Моховское сельское поселение — входит в Покровский район

Пермский край 
 Моховское сельское поселение — входит в Кунгурский район

Рязанская область 
 Моховское сельское поселение — входит в Скопинский район

См. также 
 Моховское муниципальное образование